O termo onceiro pode referir-se a duas raças de cães:

 Fila brasileiro;
 Rastreador brasileiro.

Desambiguação